Особи:
 Яків Баш (1908 — 1986) — український радянський письменник.

Географічні об'єкти:
Баш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Лот.
 Баш-Кая - гора в Криму.
 Баш-Пармах - гора в Криму.
Див. також:
 Bash